Bäßmann oder Baßmann oder Bassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bäßmann (1882–1953), deutscher Tierzuchtwissenschaftler
 Wilhelm Bäßmann (1887–1967), deutscher Tierzuchtwissenschaftler
 Winfried Baßmann (* 1950), deutscher Pädagoge, Germanist, Politologe, Sachbuch-Autor und Schulleiter